Серена Уильямс — победительница турнира.

Призёры

Общая информация 
Серена Уильямс выиграла турнир, не отдав соперницам ни сета; во всех семи играх она проиграла лишь 20 геймов, причём ни разу соперницы не смогли взять более трёх геймов в сете.

Как и на предыдущем турнире в одном из полуфиналов сыграли две россиянки, но, в отличие от розыгрыша-2008, уступившая в нём в итоге не взяла медаль.

Серена повторила достижение своей сестры Винус, которая выиграла одиночный турнир Олимпиады в 2000 году. Благодаря этому титулу американка также собрала карьерный Золотой шлем (титулы на всех турнирах Большого шлема и золотая медаль на Олимпиаде) в женском одиночном разряде.

Посев 

<ol start="1">
  Виктория Азаренко ''(Полуфинал, Бронзовая медаль)
  Агнешка Радваньская ''(Первый раунд)
  Мария Шарапова ''(Финал, Серебряная медаль)
 ''' Серена Уильямс (Титул, Золотая медаль)
  Саманта Стосур ''(Первый раунд)
  Петра Квитова ''(Четвертьфинал)
  Анжелика Кербер ''(Четвертьфинал)
  Каролина Возняцки ''(Четвертьфинал)

<ol start="9">
  Сара Эррани ''(Первый раунд)
  Ли На ''(Первый раунд)
  Ана Иванович ''(Третий раунд)
  Доминика Цибулкова ''(Первый раунд)
  Вера Звонарёва ''(Третий раунд)
  Мария Кириленко ''(Полуфинал)
  Сабина Лисицки ''(Третий раунд)
  Надежда Петрова ''(Третий раунд)

Специальные приглашения в основу (WC) 

<ol start="1">
  Елена Балтача (Второй раунд)
<li>  Мариана Дуке-Мариньо (Первый раунд, отказ)
<li>  Унс Джабир (Первый раунд)
<li>  Энн Кеотавонг (Первый раунд)

<ol start="5">
<li>  Ализе Корне (Второй раунд)
<li>  Вероника Сепеде Роиг (Первый раунд)
<li>  Хезер Уотсон (Второй раунд)
<li>  Штефани Фогт (Первый раунд)

Отказы от участия в турнире 

<ol start="1">
<li>  Тимея Бачински
<li>  Алёна Бондаренко
<li>  Кайя Канепи

<li>  Петра Мартич
<li>  Моника Никулеску
<li>  Андреа Петкович

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки